Staveley může být:

 Staveley (Cumbria) – vesnice v hrabství Cumbria ve Spojeném království
 Staveley-in-Cartmel – vesnice v hrabství Cumbria ve Spojeném království
 Staveley (Derbyshire) – vesnice v hrabství Derbyshire ve Spojeném království
 Staveley (Severní Yorkshire) – vesnice v hrabství Severní Yorkshire ve Spojeném království